Hockeyallsvenskan 2022/2023 är den 24:e säsongen av Hockeyallsvenskan i dess nuvarande form som Sveriges näst högsta serie i ishockey. Serien spelar i 52 omgångar där alla lagen möter varandra fyra gånger. Lagen som placerar sig på plats 1–6 går direkt till slutspelets kvartsfinal, medan lag 7–10 först spelar åttondelsfinal. De två sist placerade lagen spelar Play-out om vem som flyttas ner till Hockeyettan. Den 28 september blev Anna Hammar historisk som första kvinnliga domare i en hockeyallsvensk match, nämligen den mellan Västervik och Södertälje där hon var linjedomare.

Deltagande lag

Grundserien

Poängtabell

Slutspel

Åttondelsfinaler
AIK – Almtuna IS 2–0, AIK vidare till kvartsfinal.

Västerås IK – HC Vita Hästen, 2–0, Västerås vidare till kvartsfinal

Kvartsfinaler
Modo Hockey – AIK, 1–0 i matcher. Första lag att vinna tre matcher går vidare till semifinal.

IF Björklöven – Västerås IK, 1–0 i matcher. Första lag att vinna tre matcher går vidare till semifinal.

Referenser

Externa länkar 

 Officiell webbplats

Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023
Ishockeysäsongen 2022/2023
2022/2023